

Sigle 
 Canadian Light Source – sincrotrone di Saskatoon (Canada)
 Common Language Specification – specifica del linguaggio comune, componente della Common Language Infrastructure di Microsoft
 Corso di Laurea specialistica – Corso di laurea di secondo livello (dalla riforma 270/04 è denominato CDM – Corso di Laurea magistrale). All'estero è conosciuto come Master Degree
 Continuous Linked Settlement – Sistema internazionale, attivo nel mercato delle valute, volto ad eliminare il rischio di regolamento delle operazioni in cambi, anche chiamato rischio "Herstatt".

Codici 
 CLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chehalis (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 cls – comando per cancellare la schermata (clear screen) usato in vari sistemi operativi, compreso MS-DOS, e linguaggi di programmazione, come il BASIC

Mineralogia 
 Cls – abbreviazione di celsiana

Musica 
 C.l.s. – traccia dell'extended play Bloody Riot dei Bloody Riot del 1983
 CLS – Casa discografica attiva tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta, specialmente nel panorama delle sigle di cartoni animati ed altre musiche rivolte soprattutto ad un pubblico di bambini e adolescenti.

Altro 
 CLS – abbreviazione di calcestruzzo in edilizia
 Mercedes Classe CLS – serie di automobili della Mercedes-Benz